Polychaetaspidae är en familj av ringmaskar. Polychaetaspidae ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polychaetaspidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Polychaetaspidae